Veitsberg heißen folgende geographischen Objekte:

 Veitsberg (Essenbach), Ortsteil des Marktes Essenbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Veitsberg (Perkam), Ortsteil der Gemeinde Perkam, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Veitsberg (Wünschendorf), Ortsteil der Gemeinde Wünschendorf/Elster, Landkreis Greiz, Thüringen
 Veitsberg (Gemeinde Leoben), Ortslage der Stadt Leoben, Steiermark
 Veitsberg (Gemeinde Proleb), Ortsteil der Gemeinde Proleb, Bezirk Leoben, Steiermark
 Veitsberg (Gemeinde Eschenau), Ortschaft der Gemeinde Eschenau im Hausruckkreis, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Erhebungen:
 Veitsberg (Bayerische Voralpen), 1787 m, Berg südlich der Ackernalm in Tirol
 Veitsberg (Kärnten), 1160 m, Berg in Kärnten
 Veitsberg (auch: Ansberg), ca. 460 m, bei Dittersbrunn, einem Ortsteil der Marktgemeinde Ebensfeld, siehe Burgstall Ansberg
 Veitsberg (Hunsrück), 391,3 m; Owsten desw Binger Waldes.
 Veitsberg (Rhön), Erhebung bei Hohenroth mit frühmittelalterlichen archäologischen Funden und Burgresten
 Vidova Gora, Berg auf Brač, Kroatien
 Vidovski hribi (Veitsberge), Hügellandschaft in der Notranjska, Slowenien
 Vítkov (Berg), Berg in Prag (Vitkov)